Medes steht für:

 Illes Medes, spanische Inselgruppe
 MEDes, Master of European Design

Medes ist der Familienname folgender Personen:

 Grace Medes (1886–1967), US-amerikanische Biochemikerin

Siehe auch:
 Mede